

События 
 1691—1700 — Папа римский Иннокентий XII.
 Евгений Савойский с армией герцога Савойского вторгся в Дофинэ.
 Город Славонски-Брод взят австрийцами.
 Иоганн Бернулли, Гюйгенс и Лейбниц в ответ на запрос Якоба Бернулли находят уравнение цепной линии.
 Основан Кизический Введенский монастырь в Казани.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1691 году

 Белл, Джон — путешественник.
 Зум, Ульрих Фридрих
 Каннегитер, Хендрик
 Миллер, Филип

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1691 году
 29 января — Асаи Рей, японский писатель.
 1 февраля — Александр VIII (Папа Римский).

См. также